Бронфин — еврейская фамилия.
 Бронфин, Елена Филипповна (1911—1993) — советский музыковед и педагог, переводчик. 
 Бронфин, Филипп Маркович (1879—1935) — русский и советский общественный деятель, педагог, музыкальный критик.